Veronika Velez-Zuzulová, nekdanja slovaška alpska smučarka, * 15. julij 1984, Bratislava, Češkoslovaška.

Zuzulová je bila specialistka za slalom, občasno je nastopala tudi v veleslalomu in kombinaciji. Štirikrat je nastopila na olimpijskih igrah, najboljšo uvrstitev je dosegla na slalomu leta 2010 z desetim mestom, in osmih svetovnih prvenstvih, kjer je leta 2017 s srebrom na ekipni tekmi osvojila svojo edino medaljo na velikih tekmovanjih, v posamičnih disciplinah je bila najvišje uvrščena leta 2015 s četrtim mesto v slalomu. V svetovnem pokalu je med sezonama 2000 in 2018 tekmovala sedemnajst sezon ter dosegla pet zmag in še 25 uvrstitev na stopničke, vse v slalomu ali paralelnem slalomu. V slalomskem seštevku svetovnega pokala je po dvakrat osvojila srebrno in bronasto medaljo. Svojo kariero je končala zaradi nosečnosti.

Rezultati svetovnega pokala

Sezonske lestvice

Top 3

Zmage v evropskem pokalu

Slovaško državno prvenstvo

Rezultati svetovnega prvenstva 

Veronika bi morala nastopiti tudi na svetovnem prvenstvu leta 2003, vendar se je poškodovala in ni nastopila

Rezultati mladinskega svetovnega prvenstva

Rezultati olimpijskih iger 

Leta 2018 je bila nosilka zastave na olimpijskih igrah.

Zasebno življenje 
Leta 2012 se je poročila s takratnim glavnim trenerjem francoske ženske reprezentance, Francozom Romainom Velezom, 3.10.2018 se jima je rodil sin Jules, ki je dobil ime po družinskem prijatelju, ki je umrl v nesreči

Sklici

Zunanje povezave 

 

Slovaški alpski smučarji
Olimpijski tekmovalci za Slovaško
Alpski smučarji Zimskih olimpijskih iger 2002
Alpski smučarji Zimskih olimpijskih iger 2006
Alpski smučarji Zimskih olimpijskih iger 2014
Alpski smučarji Zimskih olimpijskih iger 2018